Geografie
Peacock Hills, Canada
Peacock Peak, Arizona, VS
Peacock Springs State Park, Florida
Peacock Sound, Antarctica
Peacock Township (Michigan), VS
Peacock (Texas), VS

Films
 Peacock (2005) (Kong que), een Chinese film
 Peacock (2010), een Amerikaanse thriller

Overig
Moordzaak in restaurant Peacock
Peacock (lied), een lied van Katy Perry
Peacock Records, een platenlabel
Peacock (streamingdienst), een streamingdienst van NBCUniversal